Reoetov (Moskou) - stad in de Russische oblast Moskou
 Reoetov (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk

 Zie ook
 Reoetova